Pšenice (Triticum) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae) s přibližně 20 druhy. Zahrnuje jak šlechtěné, tak planě rostoucí druhy. Pšenice jsou jedny z nejstarších kulturních rostlin, pocházejí z jihozápadní Asie.

Synonyma 
 Spelta Wolf, 1776 
 Crithodium Link, 1834 
 Gigachilon Seidl in von Berchtold & Seidl, 1836 
 Nivieria Seringe, 1842 
 Deina Alefeld, 1866 
 Frumentum E. H. L. Krause, 1898 
 Zeia Lunell, 1915 
 Bromus Scopoli, 1777 (nom. inval.)

Popis 
Pšenice mají duté kolénkaté stéblo. Květenstvím je kláskový lichoklas s obilkami s výraznou podélnou rýhou. Květů v klásku je 2 až 5. Plevy jsou široké, mnohožilnaté. Pluchy jsou hladké. Pluška je blanitá. Osina je přisedlá k vrcholu pluchy. Plodem je obilka. Pokud zůstává obilka až do zralosti volná a nesrůstá s pluchou a pluškou, patří druh mezi tzv. nahé pšenice. Pšenice, u kterých přirůstá obilka k pluše a plušce, jsou nazývány pšenicemi pluchatými (plevnatými). Barva vzcházejících rostlin je zelená. Jazýček je krátký, po okraji vroubkovaný. Ouška jsou malá, ochmýřená.

Taxonomické členění 
Tento rod je obvykle členěn na 3 podrody podle stupně ploidie:

diploidní pšenice se 14 chromozomy (2n = 14):

 pšenice planá jednozrnka (Triticum boeoticum Boiss.)
 pšenice kulturní jednozrnka (Triticum monococcum L.)

tetraploidní pšenice s 28 chromozomy (2n = 28):

 pšenice planá dvouzrnka (Triticum dicoccoides Körn.)
 pšenice dvouzrnka (Triticum dicoccum Schrank)
 pšenice Timofejevova (Triticum timopheevi Zhuk.)
 pšenice tvrdá (Triticum durum Desf.)
 pšenice naduřelá (Triticum turgidum L.)
 pšenice polská (Triticum polonicum L.)
hexaploidní pšenice se 42 chromozomy (2n = 42):
 pšenice špalda (Triticum spelta L.)
 pšenice setá (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)

Pluchaté pšenice jsou: pšenice špalda (T. spelta L.), pšenice jednozrnka (T. monococcum L.) a pšenice dvouzrnka (T. dicoccon Schrank).

Pšenice nahé jsou: pšenice polská (T. polonicum L.), pšenice setá (T. aestivum L.), pšenice tvrdá (T. durum Desf.), pšenice naduřelá (T. turgidum L.) a pšenice shloučená (T. compactum Host).

Význam 

Pšenice poskytují zrno, které se používá jako potravina, krmivo a jako surovina. Zpracovávají se také stébla (sláma) a otruby (semenné slupky). Výhodou pšenice, tak jako u jiných obilovin, je poměrně jednoduchá skladovatelnost a poměrně dlouhá trvanlivost. Pšenice mají vysokou výživnou hodnotu. V Evropě jsou základní potravinářskou surovinou pro výrobu pečiva, těstovin a rozmanitých pokrmů.

Průmyslově se využívá jako surovina k výrobě škrobu, lihu nebo piva, uvažuje se o energetickém využití pšeničné biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Pšenice je komoditní surovinou stejně jako např. kukuřice, měď nebo ropa, se kterou se obchoduje na komoditních burzách.

Archeologické nálezy dokládají pěstování pšenice jednozrnky na území Íránu již 6000 let př. n. l.

Pěstování pšenice na českém území 
Na území České republiky se objevila pšenice setá v neolitu – 5000 let př. n. l.

Podle dat Českého statistického úřadu se pšenice (bez ohledu na konkrétní druh) pěstuje na přibližně třetině všech osevních ploch v Česku, což je nejvyšší podíl ze všech zemědělských plodin.

Fotogalerie

Onemocnění a škůdci 
Bakterie
 Pseudomonas syringae subsp. syringae
 Pseudomonas fuscovaginae
 Pseudomonas syringae pv. atrofaciens
 Xanthomonas campestris pv. translucens
 Erwinia rhapontici

Houby
 Alternaria triticina
 antraknóza Colletotrichum graminicola
 Ascochyta tritici
 Alternaria spp., Cladosporium spp.
 Sclerophthora macrospora
 sněť mazlavý hladká (Tilletia leavis)
 sněť mazlavá pšeničná (Tilletia caries)
 sněť zakrslá (Tilletia controversa)
 sněť prašná (Ustilago tritici)
 paličkovice nachová (Claviceps purpurea)
 Fusarium spp.
 rez = Puccinia triticina
 Microdochium nivale
 Blumeria graminis
 strupovitost = Fusarium spp., Gibberella zeae, Microdochium nivale
 Septoria tritici = Mycospharella graminicola
 Aspergillus spp., Penicillium spp.

Hlístice
 Punctodera punctata
 Subanguina spp.

Viry
 Rymovirus, (AgMV)
 Hordeivirus, (BSMV)
 Fijivirus, (OSDV)
 Tobamovirus, mozaikovitost listů tabáku (TMV)
 Monogeminivirus, (WDV)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 CIMMYT

Lipnicovité
Obilniny
Flóra Číny 
Flóra Indického subkontinentu 
Flóra jihovýchodní Evropy 
Flóra jihozápadní Asie 
Flóra Kavkazu 
Flóra severní Afriky 
Flóra Střední Asie 
Flóra východní Evropy